Jelinek, Jellinek,  (tjeckiska: "liten hjort") är ett efternamn av tjeckiskt ursprung som är vanligt i Tjeckien och Österrike. Den 31 december 2013 var det följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Jelinek 53
 Jellinek 15
Totalt blir detta 68 personer.

Personer med efternamnet Jelinek eller Jellinek

 Adolf Jellinek (1821–1893), österrikisk judisk lärd
 E. Morton Jellinek (1890–1963), amerikansk psykolog och alkoholforskare
 Elfriede Jelinek (född 1946), österrikisk författare
 Ellen Jelinek (född 1973), svensk skådespelare
 Emil Jellinek (1853–1918), österrikisk-tysk industriman
 Frederick Jelinek (1932–2010), tjeckisk-amerikansk informationsteoretiker, pionjär inom taligenkänning
 Georg Jellinek (1851–1911), österrikisk statsvetare
 George Jelinek, australisk multipel skleros-forskare
 Hanns Jelinek (1901–1969), österrikisk kompositör
 Hermann Jellinek (1822–1848), österrikisk författare, journalist och revolutionär
 Jan Jelinek (aktiv sedan 1998), tysk elektronmusi]er
 Johannes Jellinek (1899–1969), svensk präst och missionär
 Karl Jelinek (1822–1876), österrikisk meteorolog
 Max Hermann Jellinek (1868–1938), österrikisk språkforskare
 Otto Jelinek (född 1940), kanadensisk affärsman, politiker, diplomat och konståkare
 Robert Jelinek (född 1969), svensk skådespelare och författare
 Robert Jelinek (musiker) (född 1965), svensk musiker, sångare och gitarrist
 Walter Jellinek (1885–1955), österrikisk jurist

Källor

Tjeckiska efternamn
Österrikiska efternamn
Svenska efternamn